Henri Kontinen e Jarkko Nieminen erano i detentori del titolo, ma Nieminen ha deciso di non partecipare.
Kontinen ha partecipato con Robin Haase, i due hanno perso la finale con Nicolás Almagro e Carlos Berlocq per 5-7, 6-3, [11-9].

Teste di serie

  Dominic Inglot /  Robert Lindstedt (primo turno)
  Andre Begemann /  Łukasz Kubot (semifinale)

  Mariusz Fyrstenberg /  Santiago González (semifinale)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (primo turno)

Wildcard

  Alexander Erler /  Philipp Kohlschreiber (primo turno)

  Fabio Fognini /  Alberto Giraudo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Generali Open 2015
ATP World Tour 2015